Deux cœurs à louer (Borrowed Hearts) est un téléfilm américano-canadien réalisé par Ted Kotcheff, sorti en 1997.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Borrowed Hearts
 Titre français : Deux cœurs à louer
 Réalisation : Ted Kotcheff
 Scénario : Pamela Wallace et Earl W. Wallace
 Photographie : Michael Storey
 Musique : John Welsman
 Pays d'origine : Canada - États-Unis
 Format : Couleurs - 1,33:1 - Stéréo
 Genre : romance
 Durée : 91 minutes
 Date de première diffusion : 1997

Distribution 
 Roma Downey : Kathleen Russell
 Eric McCormack : Sam Field
 Shawn Thompson : Dave Hebert 
 Janet Bailey : Carly
 Kevin Hicks : Jerry Russell
 Barbara Gordon : Bridget
 Hector Elizondo : Javier Del Campo
 R.D. Reid
 Cody Jones

Liens externes 
 

Téléfilm diffusé en 1997
Téléfilm canadien des années 1990
Téléfilm américain des années 1990
Téléfilm romantique 
Film réalisé par Ted Kotcheff
Film de Noël